Парламентарна монархия е форма на управление, установена с конституционна система, признаваща наследствен или изборен монарх за държавен глава, в която монархът разполага главно със символична власт, докато истинската изпълнителната власт принадлежи на изборен орган.

Списък на парламентарни монархии

Вижте също 
 Конституционна монархия
 Абсолютна монархия

Форми на управление
Монархия
Парламент